Voetbalelftal van Saugeais (mannen)
 Voetbalelftal van Saugeais (vrouwen)